Алекса́ндр Смышля́ев: Смышляев, Александр Александрович (род. 1987) — российский спортсмен-фристайлист.
 Смышляев, Александр Евгеньевич (1953—2013) — генеральный директор Хмельницкой АЭС.